Лава — природний силікатний розплав глибинних мас
 Лава — очисна горизонтальна або похила гірнича виробка великої довжини
 Лава — вид меблів, призначений для сидіння декількох осіб
 Лава бондарська  — простий верстат для роботи скобелем
 Лава (ряд, шеренга) — спосіб розміщення людей, коли вони стоять один біля одного
 Лава — бойовий лад у війську (переважно кінноті), розгорнений для атаки
 Лава — колегія суддів, що розглядала кримінальні справи, у Польщі та Україні до середини 19 століття

Топонім 
 Лава — річка у Росії, у Калінінградській області

Див. також 
 Lava — підприємство гірничої промисловості в Греції.
 Лавка (значення)

Джерела 
 Великий тлумачний словник сучасної української мови
 
  Лава  //